Реч Радомир је словенског порекла.

Под речју Радомир у јужнословенским језицима се најчешће подразумева мушко име Радомир.

Поред тога, реч Радомир може означавати и:

Личности:
 Радомир (1000 - ?), бугарски царевић;

Топониме:
 Радомир, село у општини Цетиње у Црној Гори;
 Радомир, општина у Перничкој области, Бугарска;
 Радомир, град у Перничкој области, Бугарској;
 Радомир, село у округу Долж, у Румунији;
 Радомир, врх на планини Беласици.